52-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 11 марта по 27 октября 1989 года. Победителем стал московский «Спартак». Это был последний чемпионат СССР, в котором участвовали команды из Грузии и Литвы.

Начиная с этого сезона, отменён лимит на ничьи.

Команды — участницы

Высшая лига. Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Сергей Родионов («Спартак» (М)) — 16 голов в 28 матчах.

Первая лига. Итоговая таблица

Вторая лига. Итоговое положение

Финал А

Финал Б

Финал В

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Протоколы всех матчей высшей лиги
 Протоколы всех матчей первой лиги
 Сезон 1989 года на football.lg.ua